Resource Description Framework, een W3C-standaard voor een metadatamodel
Radio Direction Finder, een apparaat om de richting van herkomst van een radiosignaal mee te bepalen
Red Dot Finder, een hulpmiddel op een telescoop om hemelobjecten mee te vinden
Refuse-derived fuel, brandstof uit afval
Real Degree of Fermentation, een term uit het bierbrouwproces
Radical Dance Faction, een Britse band